Анна Фельденцская (12 ноября 1540 — 30 марта 1586) — маркграфиня Баден-Дурлаха в браке с Карлом II Баден-Дурлахским, со-регент своего сына Эрнста Фридриха в 1577—1584 годах.

Жизнь 
Анна была старшим ребёнком графа Рупрехта фон Пфальц-Фельденца (1506—1544) и Урсулы Сальм-Кирбургской (1515—1601).

1 августа 1558 года в Гейдельберге она вышла замуж за маркграфа Баден-Дурлаха Карла II. Она был второй брак для Карла. Как и муж, Анна была лютеранкой и воспитала детей в этой вере.

Когда её муж умер, их сыновья ещё не достигли несовершеннолетия. Она исполняла обязанности опекуна и регента с 1577 года, пока её сын Эрнст Фридрих не достиг совершеннолетия в 1584 году. Её со-регентами были курфюрст Пфальца Людвиг VI и герцог Вюртемберга Людвиг III.

В 1584 году Баден-Дурлах был разделён: её старший сын Эрнст Фридрих получил бо́льшую часть и стал маркграфом Баден-Дурлаха. Её второй сын Якоб получил Баден-Хахберг и поселился в Эммендингене. Он перешёл в католицизм в 1590 году и сделал католическую веру официальной в своих владениях. Однако вскоре он умер от отравления мышьяком, и Баден-Хахберг отошёл к его брату Эрнсту Фридриху.

Когда Эрнст Фридрих умер в 1604 году, все части Бадена были воссоединены под управлением самого младшего сына Анны Георга Фридриха.

Дети 
У Анны Фельденцской было шестеро детей:
 Доротея Урсула (1559—1583)
 муж (с 1575) — герцог Людвиг III Вюртембергский (1554—1593)
 Эрнст Фридрих (1560—1604), маркграф Баден-Дурлаха
 жена (с 1585) — принцесса Анна Ост-Фрисландская (1562—1621)
 Якоб (1562—1590), маркграф Баден-Хахберга
 жена (с 1584) — графиня Елизавета Кулемборг-Палландтская (1567—1620)
 Анна Мария (1565—1573)
 Елизавета (1570—1611)
 Георг Фридрих (1573—1638), маркграф Баден-Дурлаха
 1-я жена (с 1592) — графиня Юлиана Урсула Сальмская (1572—1614)
 2-я жена (с 1614) — графиня Агата Эрбахская (1581—1621)
 3-я жена (с 1621) — Елизавета Штольц (ум. 1652), морганатический брак

Примечания

Литература 
 Johannes Zehender: Dritte der "Drey Leichpredigen von christlichem unnd Gottseligem Absterben/ der Durchleuchtigen...Anna Marggräfin zu Baden, Tübingen, 1586

Ссылки 
  Information about Johannes Zehender

Правители Европы XVI века
Женщины-регенты
Маркграфини Баден-Дурлаха